Krenz ist der Familienname folgender Personen: 

 Armin Krenz (* 1952), deutscher Sozialpädagoge, Psychotherapeut und Autor
 Astrid Krenz, deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Egon Krenz (* 1937), deutscher Politiker (SED) 
 Eric Krenz (1906–1931), US-amerikanischer Kugelstoßer und Diskuswerfer
 Günter Krenz (1926–2009), deutscher Radiomoderator
 Jan Krenz (1926–2020), polnischer Dirigent und Komponist 
 Jan Krenz-Mikołajczak (1907–2002), polnischer Ruderer

 Sebastian Krenz (* 1992), deutscher Sänger
 Wolfgang Krenz (* 1943), deutscher Architekt 

Siehe auch: 
 Krentz
 Grenz